Adriano Bonaiuti (1967-), joueur et entraîneur italien de football ;
 Andrea Bonaiuti, autre nom de Andrea di Bonaiuto (seconde moitié du XIVe siècle–?), peintre italien ;
 Paolo Bonaiuti (1940-2019), homme politique italien.